Кубок Гібралтару з футболу 2017 — 61-й розіграш кубкового футбольного турніру у Гібралтарі. Титул володаря кубка здобула Юероп.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 січня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 січня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 лютого 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 лютого 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 березня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Результати на livescore  
 Кубок Гібралтару на soccerway 

2017
Гібралтар